Rhombognathides är ett släkte av kvalster som först beskrevs av Viets 1928.  Rhombognathides ingår i familjen Halacaridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Spindeldjur
Rhombognathides